Penati – divinità della religione romana
 Carmen Penati – cantante italiana
 Filippo Luigi Penati – politico italiano